Mee ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite südlich des Mare Humorum. Der nordöstliche Rand des großen, aber sehr stark erodierten Kraters wird von dem unregelmäßig geformten Krater Hainzel überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem schottischen Amateurastronomen Arthur Butler Phillips Mee offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Mee auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)